USS Kitty Hawk je ime dveh letalonosilk ameriške vojne mornarice:

 USS Kitty Hawk (AKV-1) - letalonosilka iz 2. svetovne vojne.
 USS Kitty Hawk (CV-63) - poveljniška ladja iz družine letalonosilk Kitty Hawk. Od 1961 do 2009.